Мезенцо́вы (реже Ме́зенцевы) — русские дворянские роды.

В России существуют несколько дворянских родов этой фамилии:

 Потомки Григория Мезенцева, жившего в конце XVI века (в гербовник не внесены).
 Потомство Афанасия Мезенцева, губного старосты в Курске (1623) (Герб. Часть IX. № 91).
 Потомки Игнатия Мезенцева, жившего в начале XVII века (в гербовник не внесены).
 Потомки Дениса Мезенцева, жившего во 2-й половине XVII века (в гербовник не внесены).
 Потомки Семёна Мезенцева, жившего в начале XVIII века (в гербовник не внесены).

Афанасий Мезенцов, губной старостой в Курске (1623). Его сын Григорий Афанасьевич губной староста там же(1688—1689), за службу в войне с Польшей (1654—1656) пожалован из поместья в вотчину в Курском уезде. Мезенцовы: Карп Григорьевич и Ермолай Семёнович — московские дворяне (1678—1692). Николай Владимирович Мезенцев (VI колено), шеф жандармов, убит (9 августа 1878) революционерами на Михайловской площади в С-Петербурге. Данный род Мезенцовых внесён в VI часть родословных книг Курской и Харьковской губерний.

Остальные рода внесены в VI часть родословных книг Курской, Нижегородской и Орловской губерний.

Князь Николай Фёдорович Мосальский (1812—1880), генерал-адъютант, генерал от артиллерии, женат на Софье Владимировне Мезенцовой, правнучке А. В. Суворова (сестре шефа жандармов Н. В. Мезенцова).

Сергей Петрович Мезенцев (1866 — расстрелян 22.10.1937), офицер русской армии, до революции состоял в императорской свите, будучи адъютантом великого князя Михаила Николаевича, женат на Вере Александровне Пушкиной (1872—1909), внучке поэта А. С. Пушкина, от брака трое детей.

Известные представители 

 Фёдор Андреевич Мезенцов — секретарь смоленской губернской канцелярии (1732)
 Мезенцов, Иван Фёдорович (ок. 1732—1813) — архангельский губернатор
 Мезенцов, Николай Иванович — подполковник артиллерии
 Мезенцов, Иван Николаевич (1792—?) — юхновский земский исправник (1838)
 Мезенцов, Пётр Иванович (1824—1897) — генерал-лейтенант, директор Пажеского корпуса и 2-го Московского кадетского
 Мезенцов, Николай Николаевич — штабс-капитан
 Мезенцов, Сергей Николаевич (1847—1911) — генерал-майор, член III Государственной думы.
 Мезенцов, Михаил Иванович (1770—1848) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант
 Мезенцов, Пётр Фёдорович (ок. 1734—1792) — генерал-поручик, вологодский наместник
 Мезенцов, Павел Петрович — Угличский уездный предводитель дворянства
 Мезенцов, Николай Павлович (?—1874) — витебский вице-губернатор
 Мезенцов, Владимир Петрович (1781—1833) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор
 Мезенцов, Михаил Владимирович (1822—?) — гофмейстер, действительный статский советник
 Мезенцов, Николай Владимирович (1827—1878) — генерал-лейтенант, генерал-адъютант, шеф жандармов и глава Третьего отделения.

Этот род Мезенцовых внесён в VI, II и III части родословных книг Калужской, Смоленской и Ярославской губерний.

Описание герба 
В щите, имеющем красное поле, диагонально изображены серебряные шпага и стрела, остриями обращённые шпага в правую, а стрела в левую стороны и на них к верхнему левому углу означена полоса, составленная из шахмат зелёного, красного и серебряного цвета.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите красный и зелёный, подложенный серебром. Герб рода Мезенцовых внесён в Часть 9 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 91.

Примечания

Литература 
 
 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены стрелы
Дворянские роды, на гербах которых изображены шпаги